Rizzardo II da Camino, figlio di Guecellone IV da Camino
 Rizzardo III da Camino, figlio di Biaquino III da Camino
 Rizzardo IV da Camino (1274-1312), signore di Treviso dal 1306 al 1312
 Rizzardo V da Camino, detto anche da Soligo, figlio naturale
 Rizzardo VI da Camino († 1335 ca.)
 Rizzardo VII da Camino († 1358 ca.)
 Rizzardo IX da Camino († 1383)
 Rizzardo XI Guecello da Camino, scrittore brasiliano (1918-2007)